Het Wereldkampioenschap voetbal onder 17 vrouwen - 2012 was de derde editie zijn van het FIFA Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 17, het toernooi werd gehouden in Azerbeidzjan.

Aan dit toernooi deden 16 teams mee van de zes confederaties die strijden om de wereldtitel dat. Azerbeidzjan was als gastheer al zeker van een plek in de eindronde. In de finale wisten de meisjes van Frankrijk de hun Noord-Koreaanse leeftijdsgenotes na penalty's te verslaan.

Keuze van de FIFA 
Op 19 maart 2010 heeft de FIFA officieel medegedeeld dat Azerbeidzjan als gastheer is gekozen. Het zal de eerste keer zijn dat Azerbeidzjan een wereldkampioenschap voetbal organiseert.

Geplaatste teams

Groepsfase 
De loting van de groepsfase vond plaats in Bakoe op 6 juli 2012.

Alle tijden zijn lokaal UTC+5.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Referenties

Externe links 
 FIFA officiële Website

Wereldkampioenschap voetbal meisjes
Voetbal in Azerbeidzjan
Voetbal in 2012
Voetbal